Claire Schvartz (1984-), autrice-illustratrice française ;
  (1956-), pianiste argentine ;
 Julien Schvartz (1925-2014), homme politique français ;
  (1955-), artiste argentine.

Voir aussi